

Biografia 
Colombo, cresciuto in provincia di Milano, si avvicina alla musica sin dalla prima infanzia. Inizia lo studio del pianoforte nel 1996 e quello della batteria nel 1999, prima con il padre Rodolfo Colombo, batterista jazz, poi con Marco Castiglioni, Diego Corradin ed Emiliano Bassi. Dal 2004 al 2010 prosegue gli studi al conservatorio “G. Verdi” di Como frequentando il corso di percussioni classiche con il maestro Paolo Pasqualin e il maestro Matteo Moretti.

Carriera 
Dal 2011 al 2020 lavora come batterista collaborando con Franco Battiato ed accompagnandolo in diversi tour

Sempre come batterista collabora col cantante Giovanni Caccamo e numerosi altri professionisti

Collegamenti esterni 

 Sito personale